Населені пункти:
 Деревці — колишнє село в Овруцькому районі;
 Деревці — село в Ужгородському районі, нині має назву Батфа;